Franciaország
Castel-Sarrazin, település Franciaországban, Landes megyében

 Olaszország

Castel d’Aiano, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castel Sant’Angelo, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Castel d’Ario, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Castel d’Azzano, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Castel Boglione, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castel Bolognese, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében
Castel di Casio, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castel Colonna, egykori település Olaszországban, Marche régióban, Ancona megyében
Castel, község Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
Castel Condino, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Castel di Iudica, település Olaszországban, Szicília régióban, Catania megyében
Castel Sant’Elia, település Olaszországban, Lazio régióban, Viterbo megyében
Castel Focognano, település Olaszországban, Toszkána régióban, Arezzo megyében
Castel Gabbiano,  település Olaszországban, Lombardia régióban, Cremona megyében
Castel Giorgio, település Olaszországban, Umbria régióban, Terni megyében
Castel Goffredo,  település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
Castel Guelfo di Bologna, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyébe
Castel Ivano, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében
Castel di Lama, település Olaszországban, Marche régióban, Ascoli Piceno megyében
Castel di Lucio, település Olaszországban, Szicília régióban, Messina megyében
Castel Madama,  település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Castel Mella, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Castel Maggiore, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castel San Niccolò, település Olaszországban, Toszkána régióban, Arezzo megyében
Castel del Piano, település Olaszországban, Toszkána régióban, Grosseto megyében
Castel del Rio, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castel Ritaldi, település Olaszországban, Umbria régióban, Perugia megyében
Castel Rocchero, település Olaszországban, Piemont régióban, Asti megyében
Castel Rozzone, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Castel Gandolfo, község Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Castel San Giovanni, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében
Castel San Giorgio, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Castel San Lorenzo, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Castel San Pietro Romano, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
Castel San Pietro Terme, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében
Castel di Tora, település Olaszországban, Lazio régióban, Rieti megyében
Castel Viscardo, település Olaszországban, Umbria régióban, Terni megyében

 Spanyolország
Castel de Cabra, település Spanyolországban, Teruel tartományban